Бори́с Голубо́вский:
 Голубовский, Борис Гаврилович (1919—2008) — театральный деятель, народный артист РСФСР.
 Голубовский, Борис Эдуардович (1923—1945) — Герой Советского Союза.